Валерий Петрович Симонов — советский и российский журналист, медиаменеджер. Главный редактор газет «Комсомольская правда» (1995—1997), «Трибуна» (2000—2004) и «Труд» (2006—2007, повторно с 2012 года).

Биография 
Родился 22 сентября 1953 г. в Карагандинской области (Казахстан).

Образование 
Окончил факультет журналистики Иркутского государственного университета.

Карьера 
 1970—1980 — работа в печатных СМИ в Чите (с 1976 года работал в качестве стажёра-корреспондента редакции газеты «Комсомолец Забайкалья»);
 1981—1984 — главный редактор газеты «Комсомолец Забайкалья»;
 1984—1988 — инструктор и заведующий сектором печати ЦК ВЛКСМ;
 1988—1994 — заместитель, первый заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда», был председателем Совета АОЗТ «Комсомольская правда»;
 С 6 октября 1994 года по 29 апреля 1997 года — главный редактор газеты «Комсомольская правда»;
 1997—1999 — главный редактор специального издания «Деловой вторник»;
 2000—2004 — первый заместитель главного редактора, главный редактор газеты «Трибуна»;
 2005—2007 — ответственный секретарь, главный редактор газеты «Труд»;
 С января 2012 года — главный редактор газеты «Труд».

Награды 
 Благодарность Президента Российской Федерации (25 июля 1996 года) — за активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента Российской Федерации в 1996 году.
 Орден Русской Православной церкви Святого Благоверного Князя Даниила III степени.
 Лауреат Премии города Москвы в области журналистики.
 Лауреат премии «Золотое перо России» в номинации «За верность профессии» (2017).

Семья 
Женат, имеет сына.

См. также 

 Список главных редакторов «Комсомольской правды»
 «Комсомольская правда»

 «Московский комсомолец»
 «Московская комсомолка»

 «Известия»
 ИД «Комсомольская правда»

Примечания

Ссылки 
 Интервью 2012 года

Журналисты СССР
Редакторы СССР
Журналисты газеты «Комсомольская правда»
Главные редакторы газеты «Комсомольская правда»